Metal Gear – serie di videogiochi
 Metal Gear – videogioco del 1987, il primo dell'omonima serie
 Metal Gear – carro armato bipede dell'omonima serie di videogiochi